Vitali Nikolaïevitch Kolesnik - en russe :  et en anglais :  (né le  à Öskemen, en URSS) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace.

Carrière en club 
Formé au Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk, il commence sa carrière professionnelle en Vysshaya liga, le second échelon russe en 1998. L'équipe joue parallèlement dans le championnat du Kazakhstan qu'elle remporte de 2000 à 2005. Le , il signe un contrat avec l'Avalanche du Colorado. Il est assigné au club-école des Lock Monsters de Lowell dans la Ligue américaine de hockey. Le , il débute dans la Ligue nationale de hockey lors d'une victoire de l'Avalanche sur les Bruins de Boston 4-1. Il joue huit parties avec l'équipe. En 2006, il signe au Khimik Mytichtchi dans la Superliga. En 2008, le club est renommé Atlant Mytichtchi lors de son entrée dans la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1995-1996 ||  Kazzinc-Torpedo 2 || VHL || 1 || || || || || - || - || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 ||  Kazzinc-Torpedo 2 || Russie 3 || 7 || || || || || - || - || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 ||  Kazzinc-Torpedo 2 || Russie 3 || 5 || || || || || - || - || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Kazzinc-Torpedo || VHL || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Kazzinc-Torpedo 2 || Russie 3 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Kazzinc-Torpedo || VHL || 1 || - || - || - || - || - || 1,00 || - || - || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Kazzinc-Torpedo || VHL || 25 || - || - || - || - || - || 2,10 || - || - || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Kazzinc-Torpedo || VHL || 35 || - || - || - || - || - || 1,67 || - || - || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Kazzinc-Torpedo || VHL || 42 || - || - || - || - || - || 1,67 || - || - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 29 || 15 || 13 || 0 ||  || 80 || 2,80 || 91,8 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Avalanche du Colorado || LNH || 8 || 3 || 3 || 0 || 370 || 20 || 3,24 || 88,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Khimik Moskovskaïa Oblast || RSL || 38 || - || - || - ||  || 82 || 2,45 || - || 4 || 6 || 9 || - || - || 503 || 16 || 1,91 || - || 3 || 0
|-
| 2007-2008 || Khimik Moskovskaïa Oblast || RSL || 51 || - || - || - ||  || 101 || 2,26 || - || 3 || || 5 || - || - || 269 || 10 || 2,23 || - || 0 || 
|-
| 2008-2009 || Atlant Mytichtchi || KHL || 30 || 15 || 5 || 6 ||  || 35 || 1,59 || 94,5 || 5 || 2 || 1 || 0 || 0 || 7 || 0 || - || 100 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 34 || 17 || 6 || 6 ||  || 60 || 2,22 || 90,8 || 5 || 0 || 4 || 1 || 3 || 272 || 8 || 1,76 || 93,4 || 0 || -
|-
| 2010-2011 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 27 || 15 || 4 || 5 ||  || 50 || 2,28 || 92,2 || 3 || 3 || 4 || 1 || 2 || 148 || 2 || 0,81 || 97,5 || 1 || 1
|-
| 2011-2012 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 20 || 6 || 8 || 3 ||  || 53 || 3,13 || 89,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 15 || 6 || 7 || 2 || 830 || 34 || 2,46 || 92,0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 19 || 7 || 4 || 5 || 955 || 24 || 1,51 || 94,6 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 1 || 3,00 || 91,7 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 28 || 13 || 6 || 7 ||  || 44 || 1,81 || 93,2 || 1 || 0 || 3 || 0 || 2 || 139 || 8 || 3,47 || 88,1 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 26 || 15 || 7 || 3 ||  || 50 || 1,99 || 91,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Barys || KHL || 6 || 0 || 3 || 0 || 230 || 16 || 4,17 || 85,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 205 || 93 || 48 || 37 || 10,253 || 366 || 2,14 || 92,2 || 22 || 22 || 13 || 2 || 6 || 586 || 19 || 1,94 || 93,3 || 1 || 1

En équipe nationale 

|-
| 1996-1997 || align="left" |  U18 || Asian Junior U18 || - || || || || || || 2,67 || 78,4 || || || align="left"| 
|-
| 1998-1999 || align="left" |  U20 || Championnat du monde junior || 6 || || || || || || 5,28 || - || || || align="left"| 
|-
| 1999-2000 || align="left" |  || Qualification pour le championnat du monde || 2 || || || || || || 4,70 || 82,9 || || || align="left"| 
|-
| 2000-2001 || align="left" |  || Championnat du monde D1 || 0 || || || || || || - || - || || || align="left"| 
|-
| 2001-2002 || align="left" |  || Championnat du monde D1 || 3 || || || || || || 1,51 || 92,0 || || || align="left"| 
|-
| 2002-2003 || align="left" |  || Championnat du monde D1 || 4 || || || || || || 0,65 || 97,4 || || || align="left"| 
|-
| 2003-2004 || align="left" |  || Championnat du monde || 3 || 1 || 0 || 0 || 140 || 7 || 3,02 || 90,0 ||  || || align="left"| 
|-
| 2004-2005 || align="left" |  || Qualification pour les Jeux olympiques || 3 || || || || || || 1,74 || 93,4 || || || align="left"| 
|-
| 2004-2005 || align="left" |  || Championnat du monde || 5 || 1 || 4 || 0 || 280 || 8 || 1,72 || 95,2 ||  || || align="left"| 
|-
| 2006 || align="left" |  || Jeux olympiques d'hiver || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 6 || 3,00 || 90,5 || - || || align="left"| Neuvième place
|-
| 2011 || align="left" |  || Jeux asiatiques d'hiver || 2 || || || || || || 1,17 || 85,7 || || || align="left"| 
|-
| 2010-2011 || align="left" |  || Championnat du monde D1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 0 || 0,00 || 100,0 || 1 || || align="left"| 
|-
| 2011-2012 || align="left" |  || Championnat du monde || 4 || 0 || 4 || 0 || 209 || 18 || 5,18 || 89,5 ||  || || align="left"| 
|-
| 2012-2013 || align="left" |  || Qualification pour les Jeux olympiques || 2 || 1 || 0 || 0 || 63 || 4 || 3,83 || 90,2 || - || || align="left"| 
|-
| 2012-2013 || align="left" |  || Championnat du monde D1A || 5 || 4 || 1 || 0 || 275 || 4 || 0,87 || 96,8 || 2 || || align="left"| 
|-
| 2015-2016 || align="left" |  || Championnat du monde || 6 || 0 || 5 || 0 || 325 || 19 || 3,51 || 91,9 ||  || || align="left"| 
|-
| 2015-2016 || align="left" |  || Matchs internationaux || 6 || || || || || || 3,51 || 91,9 || || || align="left"| 
|-
| 2016-2017 || align="left" |  || Qualification pour les Jeux olympiques || 3 || 1 || 1 || 0 || 166 || 7 || 2,53 || 90,7 ||  || || align="left"| 
|-
| 2017 || align="left" |  || Jeux asiatiques d'hiver || 2 || || || || || || 0,00 || 100,0 || || || align="left"| 
|-
| 2016-2017 || align="left" |  || Championnat du monde D1A || 5 || 4 || 1 || 0 || 302 || 10 || 1,99 || 92,2 || 1 || || align="left"| 
|-
| 2016-2017 || align="left" |  || Matchs internationaux || 13 || || || || || || 1,64 || 93,1 || || || align="left"|

Carrière internationale 
Il représente le Kazakhstan en sélection senior depuis le mondial 2002. Il a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006 à Turin. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Trophées et honneurs personnels 
Vysshaya liga Est
2001-2002 : meilleure moyenne des buts alloués par le gardien par match.
Ligue continentale de hockey
2008-2009 : élu gardien du mois d'octobre.

Références 

Naissance en août 1979
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Barys Astana